Liste der Kirchengebäude im Dekanat Wasserburg im Erzbistum München und Freising.

Liste

Siehe auch 
 Liste von Sakralbauten in Deutschland

Weblinks 

 Erzbistum München und Freising: Dekanat Wasserburg

!Liste Dekanat Wasserburg
Wasserburg
Wasserburg
Wasserburg